If I Were Your Woman – singolo di Gladys Knight & the Pips del 1970, reinterpretato da vari artisti
 If I Were Your Woman – album di Gladys Knight & the Pips del 1971
 If I Were Your Woman – album di Stephanie Mills del 1987